Secondo Campini – ingegnere italiano
Archimede Campini – scultore palermitano